Franciscus Xaverius Stracké ist der Name folgender Personen:

* Franciscus Xaverius Stracké (1820–1898), deutsch-niederländischer Bildhauer, Maler, Zeichner und Hochschullehrer, siehe Frans Stracké
 Franciscus Xaverius Stracké (1850–1888), niederländischer Bildhauer, siehe Xavier Stracké